Александр Гавронский:
 Гавронский, Александр Александрович (1903—1971?) — советский инженер, инициатор использования геотермальной энергии на Камчатке.
 Гавронский, Александр Осипович (1888—1958) — советский кинорежиссёр, брат Я. О. и Д. О. Гавронских.